Milowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Milowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Milowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim

Strony ujednoznaczniające